Als Kalfa (, ) bezeichnete man im Osmanischen Reich einen Lehrling eines Handwerkers, einen Facharbeiter der noch in der Ausbildung war.

Darüber hinaus bezeichnet Kalfa:
 Kalfas, einen Ort in Griechenland

Kalfa ist der Name folgender Personen:
 Araboğlu Hacı Melidon Kalfa, armenischer Hofarchitekt
 Sarkis Kalfa, armenischer Architekt und Baumeister
 Yeğyazar Kalfa, armenischer Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Calfa